Иван Андреев е име, може да се отнася до:

 Иван Андреев (1853 – 1922), български опълченец от Македония
 Иван Андреев (?), български лекар, професор
 Иван Андреев (р. 1925), български художник
 Иван Андреев (р. 1931), български актьор
 Иван Андреев (р. 1951), български футболист
 Иван Андреев (р. 1954), български актьор и художник